Ольга Владимировна Фаде́ева (до 1993 — Терехова; род. 26 мая 1972, Саратов) — российская волейболистка. Либеро. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Ольга Фадеева — воспитанница ДЮСШ № 8 города Саратова. С 1988 и практически до окончания игровой карьеры в 2012 году на протяжении 24 лет выступала за команду из Саратовской области «Протон», до 1997 носившую название «Синяя Птица», а в 1997—2009 — Балаковская АЭС. Своих наивысших достижений Фадеева добилась в конце 1990-х—первой половине 2000-х, когда её команда трижды подряд (в 2003—2005) становилась бронзовым призёром чемпионатов России, дважды призёром розыгрышей Кубка Европейской конфедерации волейбола, победителем (в 1999) и дважды призёром Кубка России. Одним из лидеров «атомщиц» была и либеро команды — Ольга Фадеева. Всего на её счету около 470 матчей, проведённых в чемпионатах России, и по этому показателю она является рекордсменкой среди всех волейболисток страны.

В 2004 году Николай Карполь привлёк Ольгу Фадееву к выступлениям за сборную России. В Гран-при того года спортсменка в качестве либеро приняла участие во всех матчах, сыгранных на турнире национальной командой страны.

В 2005 Фадеева весь сезон отыграла в составе сборной России, которую возглавил Джованни Капрара. На её счету участие отборочных турнирах чемпионата мира и Гран-при, а также в чемпионате Европы, в котором в составе команды стала бронзовым призёром.

Клубная карьера 
 1988—2012 —  «Синяя Птица»/Балаковская АЭС/«Протон» (Балаково/Саратовская область);
 2012—2013 —  «Ярославна-ТМЗ» (Тутаев).

Достижения

С клубами 
 трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России — 2003, 2004, 2005;
 Обладатель Кубка России 1999;
 двукратный бронзовый призёр Кубка России — 2001, 2007;
 серебряный призёр Кубка ЕКВ 2005;
 бронзовый призёр Кубка ЕКВ 2002;

Со сборной России 
 бронзовый призёр чемпионата Европы 2005;
 участница Гран-при 2004.

Семья 
 Муж — Владислав Фадеев — в 1997—2008 — главный тренер команды Балаковская АЭС, а настоящее время — член исполкома Всероссийской федерации волейбола, генеральный менеджер и куратор женского волейбола России.
 Дочь — Валерия Фадеева — волейболистка саратовского «Протона».

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте «Кто, Где, Когда женского волейбола России/СССР»
 Профиль на сайте ВК «Протон»
 Профиль на сайте ФИВБ

Волейболисты России
Игроки ВК «Протон»